Sezon 2011 w Volkswagen Scirocco R-Cup – druga edycja niemieckiej pucharowej serii wyścigowej Volkswagen Scirocco R-Cup. Sezon rozpoczął się 30 kwietnia na Hockenheimringu, a zakończył się 22 października na tym samym torze, po rozegraniu 8 rund składających się z 10 wyścigów. W pucharze brało udział dwóch Polaków - Mateusz Lisowski, który jednocześnie zdobył tytuł mistrzowski, i Adam Gładysz.

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy jeździli jednakowymi Volkswagenami Scirocco z silnikami zasilanymi biogazem (instalacja CNG) o pojemności 1984 cm³ i mocy 225 KM.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Junior Cup

Przypisy

Bibliografia 
 A review of the 2011 season

Linki zewnętrzne 
 Volkswagen Scirocco R-Cup na oficjalnej stronie Volkswagen Motorsport 

2011
2011 w sportach motorowych
2011 w Niemczech
2011 w Austrii
2011 w Wielkiej Brytanii